Нерское — название ряда географических объектов:
 Нерское — озеро в Дмитровском районе Московской области
 Нерское — плоскогорье в Якутии и Магаданской области
 Нерское — сад